Jicha oder Jícha ist der Familienname folgender Personen:

 Filip Jícha (* 1982), tschechischer Handballnationalspieler und -trainer
 Stephanie Jicha (* 1990), österreichische Politikerin (Grüne)